El término de origen eslavo Býkov (o Bykov, también Bykaŭ, etc.) puede hacer referencia a:

Gente 
 Dmitri Bykov
 Serguéi Býkov
 Vasil Bykaŭ
 Víktor Bykov

Otros 
 (4682) Bykov, asteroide del cinturón de asteroides